Le Talamasca est une société discrète, si ce n'est secrète, vouée à l'étude de l'occulte, dans la série de romans d'Anne Rice sur les vampires et les sorcières.
 Talamasca est aussi le nom d'un DJ français de Trance-Goa ou Psytrance originaire de Paris.